Veseud két település román neve a romániai Szeben megyében:
 Szászvessződ
 Vessződ